Wojciech Kozub – polski biathlonista
 Wojciech Kozub – polski alpinista